Heaven on Earth kan referere til flere artikler:

Film, tv og teater 
 Heaven on Earth (amerikansk film fra 1927), film med Conrad Nagel
 Heaven on Earth (tysk film fra 1927), en komedie instrueret af Alfred Schirokauer og Reinhold Schünzel 
 Heaven on Earth (film fra 1931), en film baseret på romanen Mississippi (1929) af Ben Lucien Burman
 Heaven on Earth (film fra 1935), en østrigsk film
 Heaven on Earth (musical), Broadway musical fra 1948 af Jay Gorney
 Heaven on Earth (film fra 1960), en italiensk film
 Heaven on Earth (film fra 1987), et britisk tv-drama af Margaret Atwood
 Heaven on Earth (skuespil), et skuespil fra 1989 af Robert Schenkkan
 Heaven on Earth: The Rise and Fall of Socialism, en dokumentar fra 2005 af PBS
 Heaven on Earth (film fra 2008), en canadisk film af Deepa Mehta

Musik 
 "Heaven on Earth", en sang af George and Ira Gershwin fra musicalen Oh, Kay! (1926)
 "Heaven on Earth", en sang fra 1956 af The Platters
 Heaven on Earth (Larry Young album), 1968
 Heaven on Earth (duo), en engelsk duo bestående af mand og kone dannet i 1983
 "Heaven on Earth", en sang fra 1986 Keith LeBlancs album Major Malfunction
 Heaven on Earth (Belinda Carlisle album), 1987
 "Heaven Is a Place on Earth", en single fra 1987 fra ovennævnte album
 Heaven on Earth (James Carter album), 2009
 "Heaven on Earth", en sang fra 2007 fra Britney Spears album Blackout
 "Heaven on Earth (The Things We've Got to Do)", en sang fra 2010 fra Alphavilles album Catching Rays on Giant
 "Heaven on Earth", en sang fra 2018 af Stars Go Dim
 "H.O.E. (Heaven on Earth)",  en sang fra 2020 Yo Gotti album Untrapped

Litteratur 
 Heaven on Earth: Dispatches From America's Spiritual Frontier, en bog af Michael D'Antonio fra 2006
 Heaven on Earth: The Varieties of the Millennial Experience, en bog af Richard Landes fra 2011
 Heaven on Earth: A Journey Through Shari'a Law, en bog af Sadakat Kadri fra 2012
 Project Heaven on Earth: The 3 simple questions that will help you change the world ... easily, en bog af Martin Rutte fra 2018

Andet 
 Maharishi Heaven on Earth Development, ejendomsselskab grundlagt i 1988